VTSC steht für:
 Flughafen Narathiwat (ICAO-Code), Thailand
 Vessel Traffic Service Center, siehe Maritime Verkehrssicherung

Abkürzung